Stutthof, een dorp dat sinds de Tweede Wereldoorlog tot Polen behoort
Stutthof (concentratiekamp), een concentratiekamp gebouwd door de nazi's in Stutthof